Herrenreiter bezeichnet:

 einen Amateur-Rennreiter (im Gegensatz zu einem angestellten Jockey), ein Begriff, der auch verallgemeinert für jeden Amateur-Turnierreiter verwendet wurde
den so genannten Herrenreiter-Fall, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1958 zum Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
 ein Bild von Edgar Degas aus dem Jahr 1870
 ein weit verbreiteter Spottname des deutschen Reichskanzlers und Diplomaten Franz von Papen
 einen Song der Band Mittagspause aus dem Jahr 1979

Herrnreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Herrnreiter (1891–1916), deutscher Scharfschütze im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Herrnreither